Hoekje, 't Hoekje, Hoekske of 't Hoekske kan betrekking hebben op diverse buurtschappen:
't Hoekje (Westerkwartier), in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
't Hoekje (Hulst), in de gemeente Hulst (Zeeland)
Hoekske (Moerdijk) in de gemeente Moerdijk (Noord-Brabant)
't Hoekske (Tilburg), in de gemeente Tilburg (Noord-Brabant)
Het Hoekske (Rucphen), in de gemeente Rucphen (Noord-Brabant)
Het Hoekske (Frankrijk), Nederlandstalige naam voor de plaats en gemeente Le Touquet-Paris-Plage in het departement Pas-de-Calais

Andere betekenis 
't Hoekje (Baarn), gemeentelijk monument in Baarn

Zie ook 
Hoek (doorverwijspagina)